Grossa – unità di misura equivalente a 12 dozzine
 Grossa – comune francese nel dipartimento della Corsica del Sud
 Grossa – frazione di Camisano Vicentino

Persone
 Giovanni della Grossa (1388-1464), scrittore e storico